Nigrocornus är ett släkte av svampar. Nigrocornus ingår i familjen Clavicipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Nigrocornus